Kurevere (Kiili), een plaats in de Estlandse gemeente Kiili, provincie Harjumaa
 Kurevere (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
 Kurevere (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa, provincie Raplamaa
 Kurevere (Otepää), een plaats in de Estlandse gemeente Otepää, provincie Valgamaa
 Kurevere (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa